Julius Cabisius ist der Name folgender Personen:

* Julius Cabisius (Musiker, 1812) (1812–1895), deutscher Musiker 
 Julius Cabisius (Musiker, 1841) (1841–1898), deutscher Cellist und Musikpädagoge